

Гранит-Фоллс — місто, штат Міннесота
 Гранит-Фоллс — місто, штат Північна Кароліна
 Гранит-Фоллс — місто, штат Вашингтон